

Cinéma 

 Carnival of Souls est un film américain réalisé par Herk Harvey en 1962 ;
 Carnival of Souls est un film américain réalisé par Adam Grossman et Ian Kessner en 1998.

Musique 

 Carnival of Souls est un groupe de rock allemand.
 Carnival of Souls: The Final Sessions est un album de Kiss sorti en 1997 ;
 Carnival of Souls est un album de Miranda Sex Garden sorti en 2000 ;
 Carnival of Souls est un album de Pere Ubu sorti en 2014.

Roman 
 Carnival of Souls est un roman basé sur la série télévisée Buffy contre les vampires et publié en 2006.